Olivier Klein peut désigner :
 Olivier Klein (1967-), homme politique français ;
 Olivier Klein (1957-), chef d'entreprise et économiste français ;
 Olivier Klein, un professeur de psychologie à l'Université de Bruxelles